Colmar kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Colmar, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Luxemburg 

 Colmar-Berg, huvudort i kommunen Colmar-Berg, 
 Colmar-Berg (kommun), kommun i kantonen Mersch